Ullråtta kan syfta på:

 Ullråtta – djur i släktet chinchillor
 Ullråtta  – en del djur i släktet mallomys